

Cinema 
 Fatty macellaio (The Butcher Boy) – film del 1917 diretto da Roscoe Arbuckle
 The Butcher Boy – film del 1997 diretto da Neil Jordan

Letteratura 
 Il garzone del macellaio  (The Butcher Boy) – romanzo di Patrick McCabe del 1992